Скри́бовцы () — агрогородок в Щучинском районе Гродненской области Белоруссии. Входит в состав Можейковского сельсовета.

География 
Агрогородок Скрибовцы располагается в 25 км к северо-востоку от города Щучин и в 90 км от Гродно. Через населённый пункт проходит железная дорога Мосты — Лида.

Население 
По данным 2001 года — 660 жителей, 250 дворов.

Инфраструктура 
Действуют средняя школа, библиотека, больница и амбулатория, аптека, отделение связи.

Организована железнодорожная станция на перегоне Мосты — Лида.

Религия 
С 1407 года в Скрибовцах действует римско-католический приход Христа Царя. В 1993 году построена каплица, освящённая в 1994 году.

Культура 

 Историко-краеведческий музей «Спадчына»

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты, основанные в XV веке
Агрогородки Щучинского района